Ichnusa  – nome in greco antico della Sardegna
 Ichnusa  – birra italiana appartenente al gruppo Heineken
 Ichnusa  – avviso della Marina del Regno di Sardegna e poi della Regia Marina italiana
 Ichnusa  – piroscafo attrezzato per il dragaggio magnetico nella seconda guerra mondiale
 Ichnusa – traghetto 
 Ichnusa – rivista fondata a Sassari nel 1949
 Ichnusa – singolo di Tananai del 2019
Società Canottieri Ichnusa  – società sportiva fondata a Cagliari nel 1891